Никола Йованович (; род. , Белград, СРЮ) — сербский баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового. Выступает за клуб «Остенде».

Карьера 
На юношеском этапе карьеры Йованович играл за кадетские команды «Црвены звезды» (2010/2011) и «Партизана» (2011/2012).

В 2012 году Йованович продолжил образование в США и поступил в частную школу Arlington Country Day School в городе Джексонвилль, штат Флорида. Никола занял 20 место в рейтинге самых перспективных игроков штата по версии издания «Флорида Хупс».

С 2013 по 2016 годы Йованович обучался в университете Южной Калифорнии и выступал за команду USC Trojans в первом дивизионе NCAA, конференция Pac-12.

Будучи первокурсником в сезоне 2013/2014 Йованович в 32 играх набирал в среднем 8,0 очка и 4,4 подбора. На командном банкете после окончания сезона Никола был награжден премией Гарольда Джонса как самый прогрессирующий игрок команды.

На втором курсе в сезоне 2014/2015 Йованович показал улучшение статистики, лидируя в команде со средним показателем 7,0 подборов за игру и заняв 2 место по результативности со средним показателем 12,3 очка. В конце сезона Никола получил премию Боба Бойда как лучший игрок команды.

Не став выбранным на драфте НБА 2016 года Йованович присоединился к «Детройт Пистонс» в Летней лиге в Орландо и к «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге в Лас-Вегасе.

26 сентября 2016 года Йованович подписал контракт с «Пистонс», но 17 октября клуб отказался от Николы после одной предсезонной игры. 30 октября Йованович стал игроком «Гранд-Рапидс Драйв» в D-Лиге. 2 марта 2017 года Никола перешёл в «Уэстчестер Никс».

В июле 2017 года Йованович подписал 3-летний контракт с «Црвеной звездой». В 16 матчах Евролиги Никола набирал 4,6 очка и 2,7 подбора.

В августе 2018 года Йованович перешёл в «Доломити Энергию» на правах аренды.

В августе 2020 года Йованович был отдан в аренду в «Игокеа». Вместе с командой Никола стал обладателем Кубка Мирзы Делибашича и дошёл до 1/2 финала Адриатической лиги.

В сентябре 2021 года Йованович перешёл в «Нижний Новгород», но в декабре покинул команду. В 6 матчах Единой лиги ВТБ Никола набирал в среднем 3 очка и 2 подбора. В 4 матчах Лиги чемпионов ФИБА его статистика составила 8,8 очка и 2,5 подбора.

В августе 2022 года Йованович вернулся в «Нижний Новгород».

В феврале 2023 Йованович перешёл в «Остенде».

Сборная Сербии 
В июне 2019 года Йованович был включён в предварительный состав сборной Сербии для подготовки к чемпионату мира-2019, но в окончательную заявку на турнир не попал.

Достижения 
  Чемпион Сербии: 2017/2018
  Обладатель Кубка Мирзы Делибашича: 2020/2021

Примечания 

Баскетболисты Сербии
Игроки «Гранд-Рапидс Драйв»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки БК «Црвена звезда»
Игроки БК «Аквила Баскет Тренто»
Игроки БК «Игокеа»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Остенде»